Ягафаров () — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Ягафарова.

Известные носители 
 Ягафаров, Аллабирде Нурмухаметович (1886—1922) — один из лидеров Башкирского национального движения, член Башкирского Правительства, комиссар народного просвещения Башкирской Республики.
 Ягафаров, Ильдар Рашитович (род. 1971) — режиссёр, член союза кинематографистов России, режиссёр первого татарского игрового художественного фильма. 
 Ягафаров, Сабит Фатихович (1935—1981) — буровой мастер, Герой Социалистического Труда.